The Platinum Collection — бокс-сет британской рок-группы Queen, выпущенный в 2000 году (в Японии релиз был отложен до 2001 года, в США — до сентября 2002 года). Выпуск бокс-сета был посвящён тридцатилетию группы.

Содержимое бокс-сета 
 Greatest Hits I
 Greatest Hits II
 Greatest Hits III
 Буклет с биографиями участников и историей творчества группы

Чарты

Сертификации 
Всего в Европе было продано около 3 млн копий бокс-сета.

Примечания

Ссылки 
 QueenOnline.com Официальный сайт группы
 www.queen.org.ua — собраны материалы о группе Queen (статьи, тексты песен, перевод лирики, фотографии, ноты, табулатуры и многое другое)
 Queen Discography

Бокс-сеты Queen